Бранислав Нинай (; 17 мая 1994, Братислава, Словакия) — словацкий футболист, защитник клуба «Сепси» и сборной Словакии.

Клубная карьера 
Нинай — воспитанник Академии Йозефа Венглоша и клуба «Петржалка». В 2012 году Бранислав перешёл в столичный «Слован». 1 марта 2013 году в матче против «ВиОна» он дебютировал в чемпионате Словакии. 11 мая в поединке против «Ружомберока» Нинай забил свой первый гол за «Слован». В составе клуба он дважды стал чемпионом страны, а также завоевал национальный кубок. Летом 2015 года Нинай перешёл в бельгийский «Локерен». 13 сентября в матче против льежского «Стандарда» он дебютировал в Жюпиле лиге.

Летом 2017 года Бранислав на правах аренды перешёл в турецкий «Османлыспор». 26 августа в матче против «Кайсериспора» он дебютировал в турецкой Суперлиге.

В начале 2018 года Нинай был отдан в аренду в «Жилину», но так и не смог дебютировать за основной состав клуба. Летом того же года Бранислав подписал контракт с ситтардской «Фортуной». 1 сентября в матче против «Утрехта» он дебютировал в Эредивизи. 16 сентября в поединке против «НАК Бреда» Нинай забил сов первый гол за «Фортуну».

Карьера в сборной 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Словакии Нинай принял участие в молодёжном чемпионата Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Польши, Англии и Швеции.

19 ноября 2013 года в товарищеском матче против сборной Гибралтара Нинай дебютировал за сборную Словакии.

Достижения 

Командные

 «Слован»
  Чемпионат Словакии по футболу (2) — 2012/13, 2013/14
 Обладатель Кубка Словакии — 2012/2013
 Обладатель Суперкубка Словакии (2) — 2013, 2014

Примечания 

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Словакии по футболу
Игроки ФК «Петржалка»
Игроки ФК «Слован» Братислава
Игроки ФК «Локерен»
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард
Игроки ФК «Сепси»